Whitfield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Whitfield (Florida)
Whitfield (Kent)
Whitfield (Northamptonshire)
Whitfield (Pennsylvania)